Mitch Wahl (né le  à Seal Beach, dans l'État de la Californie aux États-Unis) est un joueur professionnel américain de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Après avoir joué en junior pour les Chiefs de Spokane dans Ligue de hockey de l'Ouest, il fait ses débuts professionnels avec le Heat d'Abbotsford dans la Ligue américaine de hockey.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2005-2006 || Chiefs de Spokane || LHOu ||2 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2006-2007 || Chiefs de Spokane || LHOu ||69 ||16 ||32 ||48 ||50 ||4 ||0 ||1 ||1 ||5
|-
|2007-2008 || Chiefs de Spokane || LHOu ||67 ||20 ||53 ||73 ||63 ||21 ||6 ||8 ||14 ||20 
|-
|2008-2009 || Chiefs de Spokane || LHOu ||63 ||32 ||35 ||67 ||78 ||12 ||2 ||11 ||13 ||6
|- 
|2009-2010 || Chiefs de Spokane || LHOu ||72 ||30 ||66 ||96 ||96 ||7 ||4 ||5 ||9 ||8
|-
|2009-2010 || Heat d'Abbotsford || LAH ||4 ||1 ||3 ||4 ||0 ||12 ||2 ||4 ||6 ||4
|-
|2010-2011 || Heat d'Abbotsford || LAH || 17|| 1|| 4|| 5|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2011-2012 || Grizzlies de l'Utah || ECHL || 38|| 20|| 20|| 40|| 95|| 3|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
|2011-2012 || Heat d'Abbotsford || LAH || 5|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2011-2012|| Bulldogs de Hamilton || LAH || 22|| 2|| 3|| 5|| 6|| -|| -||- || -|| -
|-
|2012-2013 || Grizzlies de l'Utah || ECHL || 45|| 19|| 40|| 59|| 115|| 4|| 0|| 2|| 2|| 2
|-
|2012-2013 || Heat d'Abbotsford || LAH || 6|| 1|| 0|| 1|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2012-2013|| Phantoms de l'Adirondack || LAH || 15|| 1|| 3|| 4|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2013-2014 || EC Red Bull Salzbourg || EBEL || 5|| 0|| 1|| 1|| 9|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2013-2014 || Steelheads de l'Idaho || ECHL || 65|| 17|| 39|| 56|| 160|| 10|| 0|| 1|| 1|| 23
|-
|2013-2014 || Comets d'Utica || LAH || 2|| 0|| 0|| 0|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2014-2015 || Everblades de la Floride || ECHL || 53 || 15 || 44 || 59 || 94 || 8 || 3 || 3 || 6 || 6
|-
|2015-2016 || IK Oskarshamn || Allsvenskan ||52 ||27 ||13 ||40 ||77 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2016-2017 || IK Oskarshamn || Allsvenskan ||8 ||1 ||5 ||6 ||16 ||- ||- ||- || -||-
|-
|2016-2017 || VIK Västerås HK || Allsvenskan ||23 ||6 ||8 ||14 ||18 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2016-2017 || Tappara || Liiga ||16 ||1 ||3 ||4 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2017-2018 || HC TWK Innsbruck || EBEL ||45 ||16 ||38 ||54 ||117 ||6 ||1 ||4 ||5 ||6
|-
|2018-2019 || EC Klagenfurt AC || EBEL || 54 ||19 ||21 ||40 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-
|-	
|2019-2020 || HC´05 iClinic Banská Bystrica || Extraliga slo. ||10 ||6 ||2 ||8 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2019-2020 || Eispiraten Crimmitschau || DEL2 ||34 ||12 ||22 ||34 ||66 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2020-2021 || Fischtown Pinguins || DEL ||28 ||7 ||12 ||19 ||18 ||3 ||2 ||0 ||2 ||8	
|-
| 2021-2022|| Fischtown Pinguins || DEL || 17 || 2 || 0 || 2 || 12 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2021-2022 ||Kassel Huskies || DEL2 ||  ||

Transactions en Carrières  

 Le 20 juin 2008, il est échangé aux Flames de Calgary par les Kings de Los Angeles avec Michael Cammalleri en retour d'un choix de 1 ronde au repêchage de 2008 et un choix de 2 ronde au repêchage de 2008.

 Le 25 février 2013, il est échangé aux Flyers de Philadelphie par les Flames de Calgary avec Laurent Dauphin en retour de Mike Testwuide.

Trophées et distinstions

Ligue canadienne de hockey 
 Il remporte la Coupe Memorial avec les Chiefs de Spokane en 2007-2008.

Ligue de hockey de l'Ouest 

 Il remporte la Coupe Ed Chynoweth avec les Chiefs de Spokane en 2007-2008.

 Il est nommé dans la  d'étoiles en 2009-2010.

Allsvenskan  

 Il est nommé meilleur buteur avec 27 buts avec l'IK Oskarshamn en 2015-2016.

EBEL  

 Il est nommé meilleur dans les punitions avec 117 avec le HC TWK Innsbruck en 2017-2018.

 Il remporte le championnat avec le EC Klagenfurt AC en 2018-2019.

Références 

Naissance en janvier 1990
Joueur américain de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Champion de la Coupe Memorial
Choix de repêchage des Flames de Calgary
Joueur des Chiefs de Spokane
Joueur du Heat d'Abbotsford
Joueur des Grizzlies de l'Utah (ECHL)
Joueur des Phantoms de l'Adirondack
Joueur du EC Red Bull Salzbourg
Joueur des Steelheads de l'Idaho
Joueur des Comets d'Utica (2013-2021)
Joueur du IK Oskarshamn
Joueur de l'Ilves Tampere
Joueur du VIK Västerås HK
Joueur du HC Innsbruck
Joueur du EC Klagenfurt AC
Joueur du HC '05 Banská Bystrica
Joueur du ETC Crimmitschau
Joueur des Kassel Huskies